Rio Open 2022, właśc. Rio Open presented by Claro 2022 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 500 w sezonie 2022 z cyklu Rio Open rozgrywany w dniach 14–20 lutego 2022 roku w Rio de Janeiro na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 1 815 115 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 

2022
2022 w tenisie ziemnym
2022 w Brazylii